Вольный Дубок — обезлюдевшая нежилая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Марьинская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в лесной местности около,. Произрастает ель, берёза.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Вольный Дубок вошла в состав образованного муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Вольный Дубок входила в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Вольный Дубок, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Инфраструктура 
Почтовое отделение, обслуживающее д. Вольный Дубок, — 181114; расположено в бывшем волостном центре д. Сиковицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги, с выездом на автодорогу местного значения из д. Сиковицы в д. Домкино и на д. Борки по дороге 58К-578.

Примечания

Ссылки 
 Вольный Дубок на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района